Янн Зо́ммер (; ) — швейцарский футболист, вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Швейцарии.

Клубная карьера

В Швейцарии 
Янн Зоммер начинал играть за местные футбольные школы «Херлиберг» и вторую команду Базеля — «Конкордию». В 2003 году юношу пригласили на просмотр в «Базель», воспитанником которого он стал впоследствии. В 2005 он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом, но первые два года провёл в молодёжном составе.

В 2007 году он продлил свой контракт до лета 2011 года, и тут же был отдан в годовую аренду клубу «Вадуц», где стал основным голкипером и получил первый игровой опыт. В тот сезон Вадуц выиграл право вернуться в швейцарскую Суперлигу и срок арендного соглашения был продлён. 20 июля 2008 года Янн дебютировал в чемпионате Швейцарии в поединке против «Люцерна», проведя матч в основе и пропустив один гол от Джакопо Равази на 27-ой минуте встречи.

В 2009 году вернулся в «Базель» ввиду того, что травму получил основной голкипер команды Франко Костанцо. Отыграв 5 матчей в конце сезона 2009/2010 за клуб, Зоммер отправился в аренду в цюрихский «Грассхоппер», где опять-таки был основным вратарем. Вернувшись из аренды, он долгое время сидел на скамейке запасных, но когда в 2011 все тот же Костанцо покинул клуб, тогдашний тренер «Бебби» Торстен Финк доверил место в воротах Зоммеру. С тех пор он всегда выходил в основе «Базеля», а через некоторое время его пригласили в национальную сборную. В сезоне 2011/12 Янн сыграл первый сезон в Лиге чемпионов.

«Боруссия» Мёнхенгладбах 
10 марта 2014 года на официальном сайте мёнхенгладбахской «Боруссии» было объявлено о том, что клуб расстается со своим голкипером Тер Штегеном и на его место покупается Янн Зоммер.

Срок соглашения — 5 лет. По разным данным, сумма трансфера составила 6 млн евро. По другим источникам — от 8 до 9 млн.

После проведённых летних сборов, стало понятно, что Янн без сомнений займёт место первого номера. 24 августа, в дебютном для себя поединке первого тура сезона Бундеслиги 2014/2015 против «Штутгарта» он вышел в стартовом составе и провёл полностью весь матч. В этой встрече он пропустил и свой первый гол. На 51-ой минуте, румынский полузащитник «швабов» Александру Максим распечатал ворота швейцарского голкипера.

В том сезоне Янн провёл все 34 игры, каждый матч, без замен. Во многом, это поспособствовало хорошей игре клуба. Завоевав бронзовые медали, впервые за 14 лет мёнхенгладбахцы заняли призовое место в чемпионате, что даже не удалось коллективу во главе с Ройсом и тер Штегеном.

Сезон 2015/2016 «Боруссия» начала крайне неудачно. Пять поражений в пяти матчах вынудили Люсьена Фавра покинуть свой пост. В этих матчах
Янн пропустил 12 мячей, включая два разгромных поражения от дортмундской «Боруссии» (0:4) и «Гамбурга» (0:3).

15 сентября 2015 года Янн сыграл свой первый матч за «Боруссию» в Лиге чемпионов в поединке против «Севильи». Матч закончился очередным разгромным поражением со счётом 0:3 и Янн был бессилен что-либо предотвратить.

«Бавария» 
19 января 2023 года мюнхенская «Бавария» объявила о переходе Зоммера, который подписал контракт с клубом до июня 2025 года.

Карьера в сборной 
28 июня 2021 года в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Франции в серии послематчевых пенальти отбил удар в исполнении Мбаппе и вывел свою команду в 1/4 финала.

27 сентября 2022 года отбил пенальти в матче Лиги наций против сборной Чехии и установил уникальное достижение: Зоммеру не смогли забить пять одиннадцатиметровых подряд без учёта серий пенальти. Удары от испанца Серхио Рамоса (два раза), итальянца Жоржиньо и чеха Томаша Соучека Зоммер отбил, а ещё в одном случае Жоржиньо не попал по воротам.

Достижения 
 «Базель»
 Чемпион Швейцарии (4): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2011/12

 Молодёжная сборная Швейцарии
 Серебряный призёр Чемпионата Европы среди молодёжный команд: 2011

 Индивидуальные
 Футболист года в Швейцарии: 2016, 2018

Стиль игры 
Янн имеет хорошую реакцию на линии ворот, смело играет в штрафной площади, несмотря на относительно невысокий для голкипера рост.

Личная жизнь 
Арендует квартиру в Мёнхенгладбахе. Предпочитает проводить время дома, в рестораны выбирается не чаще раза в неделю, боясь множества людей, которые смотрят на него и просят дать автограф. Любит готовить.

Клубная статистика 

Сухие матчи

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Вадуц»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Бавария»